François Girard (1761-1854), homme politique français ;
 Alexis-François Girard (1787-1870), graveur français ;
 François Girard (1963-), cinéaste québécois ;